O termo Mil-homens faz referência a diversas plantas brasileiras:

Mil-homens 
Mil-homens-do-miúdo
Mil-homens-do-rio-grande
Mil-homens-do-sertão

Desambiguação